Штат Вашингтон є високоурбанізованим штатом, особливо у його притихоокеанській частині. Тут знаходиться 11 метрополійних агломерацій (Сіатлу, Спокену, Трай-Сіті (Кенневика), Олимпії, Бремертону, Якіми, Беллинхему, Маунт-Вернону, Вінатчі, Лонгвью та Волла-Волла) та 9 мікрополійних агломерацій (Мозес-Лейку, Оак-Харбору, Централії, Порт-Анджелесу, Абердину, Шелтону, Пуллману, Елленсбургу та Отелло).

Столиця штату — Олімпія; головне місто — Сієтл.

Агломерації Вашингтону

Конурбації Вашингтону 
У штаті Вашингтон 5 конурбацій. Центр Портландської конурбації знаходиться у штаті Орегон. Конурбації Спокена й Пуллмана частково знаходяться на території Айдахо.

Агломерації США
Міста Вашингтону